Малиевиебамани (Малевиебамани) — царь Куша (Нубия) в 463—435 годах до н. э.

Биография 
Матерью Малиевиебамани, вероятно, была царица Сака-айе, а отцом — Насахма или Сиаспика.

Аманинетеиерике и Баскакерен, как полагают, являются сыновьями Малиевиебамани.

Малиевиебамани унаследовал трон Куша после Насахмы, а его преемником стал Талакамани, который мог быть его сыном или младшим братом.

Во время правления Малиевиебамани в Нури похоронили царицу по имени Акрасан. Кем она приходилась царю, не известно.

Имя Малиевиебамани известно из пирамиды в Нури, в которой 16 раз упоминается его имя. Похоронен в Нури (пирамида № 11). Именем Малиевиебамани надписаны гранитный алтарь возле горы Джебель-Баркал, а также некоторые блоки из Санама, которые, вероятно, предназначались для храмового строительства.

С Малиевиебамани заканчивается период нубийской истории, о властителях которого известно крайне мало. Следующие властители вновь оставляют после себя большое количество монументов.

Примечания

Литература 
 László Török: Fontes Historiae Nubiorum, Vol. I, Bergen 1994, 301—302, ISBN 82-991411-6-8

Цари Куша
Правители Африки V века до н. э.